Армия е многозначен термин, използван главно във военното дело. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Военно дело 
 армия – военно формирование (обединение) във въоръжените сили с видове:
 отделна армия – оперативно-стратегическо обединение във ВС
 общовойскова (полева) армия – оперативно обединение в сухопътните войски
 механизирана, танкова, въздушна, ракетна, конна, резервна, трудова и др. армии
 армия – синоним на „сухопътни войски“) и тяхно наименование в някои страни (например Армия на САЩ)
 армия – синоним на „въоръжени сили“ и тяхно наименование в някои страни (например Българска армия)
 редовна армия (войска) – синоним на постоянни въоръжени сили (на държава)
 нередовна армия (войска) – синоним на непостоянни въоръжени сили

Други области 
 БК „Армия“ – баскетболен клуб от Тбилиси, Грузия
 „Армия“ – вестник в Санкт-Петербург, Русия (1906-1907)
 „Армия“ – японски черно-бял филм (1944)
 Теракотена армия – археологическа находка в Китай от скулптури на войници
 Армия на спасението – международна протестантска благотворителна организация
 „Армията Бранкалеоне“ – италианска комедия (1966)
 Йоел Армиа (р. 1993) – финландски профессионален хокеист

Вижте също 
 Българска армия (пояснение)